S/S America kan syfta på:

  – ett passagerarångfartyg ägt av North German Lloyd, 1863–1894
  – ursprungligen Amerika ägd av Hamburg America Line, övertagen av USA 1917; tjänstgjorde som transportfartyg under första världskriget; överförd till United States Shipping Board; slutgiltigheten överförd till United States Lines
  – ett italienskt passagerarfartyg ägd av Navigazione Generale Italiana och i tjänst mellan Italien–New York; transporterade amerikanska trupper under första världskriget; i tjänst i Sydamerika från 1924; skrotad 1928
  – ett passagerarfartyg ägd av United States Lines, sjösatt 1939; såld till det grekiska företaget Chandris Group år 1964; gick på grund 1994

Se även